Crandall kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Crandall (Indiana)
Crandall (Texas)